Шахбазя́н () — вірменське прізвище.

 Шахбазян Гайк Хачатурович (* 1896 — † 1982) — гігієніст родом з турецької Вірменії, Член-кореспондент Академії медичних наук СРСР, Заслужений діяч науки УРСР
 Шахбазян Сурен Варткесович (* 1923 — † 1989) — український кінооператор, кінорежисер, Заслужений діяч мистецтв України

Вірменські прізвища